Егошкин — фамилия.
 Егошкин, Вадим Павлович (род. 1970) — советский и казахстанский футболист, тренер. 
 Егошкин, Валерий Евгеньевич (род. 1944) — российский дипломат.
 Егошкин, Яков Иванович (1864—?) — фельдшер, депутат 2-ой Государственной думы.